Язер:

 Язер (город) (слав. Иазер) — библейский аморрейский город, завоёванный Моисеем ().
 Язер (Иазер; Израилевка) — прежнее название села Березоватка Кировоградской области Украины.